Kjellin är ett svenskt efternamn som har burits av bland andra:

 Alf Kjellin (1920–1988), skådespelare, manusförfattare och regissör
 Bettina Kjellin (född 1926), företagsledare och kulturpersonlighet
 Björn Kjellin (1910–1986), jurist och ämbetsman
 Carl Kjellin (1862–1939), konstnär
 Carl Kjellin (kemist) (1868–1941), kemist
 Carl Erik Kjellin (1776–1844), matematiker, professor och präst
 Elis Kjellin (1883–1962), svensk arkitekt
 Daniel Kjellin (1867–1909), pionjär inom blindvården
 Fredrik Kjellin (1872–1910), ingenjör och uppfinnare
 Georg Kjellin (1878–1943), svensk läkare
 Helge Kjellin (1885–1984), konsthistoriker
 Hjalmar Kjellin (1899–1982), psykiater
 Kicki Kjellin (född 1970), filmregissör
 Maja Kjellin (1898–1971), läkare och stadshistoriker
 Margareta B. Kjellin (1948–2017), politiker
 Martin Kjellin (1867–1940), polismästare
 Peter Kjellin (född 1979), radioprogramledare
 Robert Kjellin (född 1973), fotbollsspelare
 Rolf Kjellin (1902–1978), militär
 Sara Kjellin (född 1977), freestyle- och puckelpiståkare
 Sigrid Kjellin (1876–1958), konstnär
 Stig Kjellin (1914–1979), konstnär
 Stina Kjellin (1891–1968), konservator och konstnär
 Wic' Kjellin (1914–1987), filmklippare

Svenska efternamn